Batalla de Seminara (1495), l'exèrcit francès sota el comandament de Bérault Stuart d'Aubigny va derrotar les forces espanyoles i napolitanes de Gonzalo Fernández de Córdoba en el transcurs de la primera guerra de Nàpols
 Batalla de Seminara (1502), lliurada prop de Terranova d'Aubigny va derrotar els espanyols d'Hug de Cardona i Manuel de Benavides en el context de la Guerra de Nàpols (1501-1504)
 Batalla de Seminara (1503), ocorreguda entre Seminara i Gioia Tauro, Fernando de Andrade va derrotar les forces de d'Aubigny